Osoby o tym nazwisku:
 Fernand Lataste – francuski zoolog
 Jacques Lataste – francuski szermierz, olimpijczyk
 Jan Józef Lataste – rzymskokatolicki duchowny i zakonnik, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego
 Thierry Lataste – francuski polityk